Карл Еммануїл — подвійне чоловіче ім'я, традиційне для монархів і спадкових принців  Савойського дому:

  Карл Еммануїл I (Великий) (1562—1630) — герцог Савойський з 1580 року.
  Карл Еммануїл Савойський (1567—1595) — герцог Немурський і граф Женеви з 1585 року.
  Карл Еммануїл II (1634—1675) — герцог Савойський, князь П'ємонту, маркіз Салуццо, граф ді Аоста, Морія, Асті і Ніцца, герцог Немурський і Гентський, король Кіпру і Єрусалиму в 1638—1675 роках.
 Карл Еммануїл III (1701—1773) — король Сардинського королівства і герцог Савойський з 1730 року з Савойської династії, відомий полководець.
 Карл Емануїл IV (1751—1819) — король Сардинського королівства і герцог Савойський в 1796—1802 роках.
 Карл Еммануїл Савойський-Каріньянський (1770—1800) — принц Савойського дому, син Віктора Амадея II, який загинув у полоні у французів.

Див. також 
  Карл та інші поєднання з цим ім'ям